Анато́лий Федосе́ев:
 Федосеев, Анатолий Александрович (1928—2006) — доктор наук, профессор.
 Федосеев, Анатолий Иванович (род. 1950) — физик, доктор наук, профессор МГУ.
 Федосеев, Анатолий Михайлович (род. 1947) — член Совета Федерации РФ.
 Федосеев, Анатолий Павлович (1910—2001) — физик, Герой Социалистического Труда (лишён звания).